LIF est un acronyme pour :
 Le Leukemia inhibitory factor, une cytokine de la classe des interleukines;
 La Ligue d'improvisation française;
 Low Insertion Force qui signifie force d'insertion faible;
 Le Forum libéral (Autriche), un parti centriste autrichien;
 Leaky Integrate and Fire, une modélisation de neurone;
 Lycée international français (de Jakarta);
 La Ligue Internationale de Farotage; un service événementiel basé a Montréal
 Connecteur Low Insertion Force (informatique)